Czet Czełpanow  – głosiciel burchanizmu 
 Gieorgij Czełpanow (1862–1936) – rosyjski filozof